Siddington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Siddington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)